Оуайн Краснорукий () (1330 год — июль 1378 год) — сын Томаса, который был сыном Родри, младшего брата Оуайна, Лливелина и Давида. Оуайн был валлийским солдатом, который служил в Испании, Франции, Эльзасе и Швейцарии. В годы Столетней войны, он бился на стороне Французов против Англичан, что повлияло на его дальнейшую жизнь. В качестве последнего политически активного потомка Лливелина Великого по мужской линии, он был претендентом на титул короля Гвинеда и Принца Уэльса.

Происхождение 
После смерти Лливелина Последнего в 1282 году и казни его брата и преемника Давида в 1283 году, Гвинед стал частью английского владычества. Дочь Лливелина, Гвенллиан, находилась в монастыре в Семпрингэме, а сыновья Давида держали в Бристольском замке до самой смерти. Другой брат Лливелина, Родри ап Грифид, провел большую часть своей жизни в Англии. От его второй жены, Кэтрин, у него был сын, Томас ап Родри, отец Оуайна.

В 1334 году умер Маредид ап Мадог, а в 1352 году умер его брат Хивел. Но все ещё жил Грифид Вихан, сын Давида Рыжего, незаконнорождённого сына Давида, но они не могли претендовать на трон.

Родри был доволен до конца своей жизни, как помещик в Англии, и хотя его он и его сын Томас использовали герб Гвинеда с четырьмя львами на его печати, они не предпринимали никаких попыток, чтобы стать королями Гвинеда. Оуайн, единственный сын Томаса, родился в графстве Суррей, где его дед приобрел усадьбу Тэтсфилд. Тэтсфилд это небольшая деревня в 17 милях от центра Лондона, до сих пор имеет валлийские названия, например, Maesmawr Road (с валл: Большая полевая дорога). Томас умер в 1363 году и Оуайн вернулся из-за границы, чтобы претендовать на его наследие в 1365 году. Поскольку Оуайн служил во время войны на стороне Франции, в 1369 году его земли в Уэльсе и Англии были конфискованы. После Оуайн вернулся во Францию.

Родословная

Военная карьера 

В 1375 году участвовал во вторжении гуглеров в Эльзас и Швейцарию.

Восстание

В легенде 
Многочисленные легенды гласят о скором возвращении Оуайна в трудный час для Уэльса.
 По одной из наиболее распространённых версий, Оуайн Лаугох спит в пещере замка Кастелл Каррег Кеннена в Южном Уэльсе вместе с воинами. Если их разбудит звук рога и лязг оружия на Риугох, тогда они выйдут на бой и изгонят англичан со своей земли.
 В Кередигионе распространена легенда следующего содержания: Дэфидд Меуриг из Блетус-Бледрус перегонял скот в Лондон и поцарапал себя посохом. На Лондонском мосту он встретил незнакомца, который спросил, откуда эта рана, и затем помог ему вернуться в Уэльс до того места, где Дэфидд себя поцарапал. Найдя место, незнакомец попросил Дэфидда раскопать землю под кустом, и там обнаружились ступеньки, ведущие в освещённую лампадами пещеру. В ней спал человек ростом семь футов с красной правой рукой. Незнакомец сказал Дэфидду, что это и есть Оуайн Лаугох, который пробудится в определённый час и снова станет королём британцев.

Ссылки 
 Unveiling of a monument to commemorate Owaine at Montagne-sur-Gironde

Примечания

Литература 
 
 

Правители Европы XIV века
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Пуатье (1356)